Babylonisch bezeichnet

 den babylonischen Dialekt Mundart der akkadischen Sprache, siehe Akkadische Sprache#Dialekte
 einen Bezug auf Babylonien bzw. Babylonisches Reich, ein Königreich in Mesopotamien
 einen Bezug auf Babylon, die Hauptstadt des ehemaligen Babylonischen Reiches
 einen Bezug auf das Volk der Babylonier
 einen Bezug auf das Babylonische Exil, eine Epoche in der Geschichte des jüdischen Volkes
 Babylonisches Wurzelziehen, siehe Heron-Verfahren